Губная гармо́ника — музыкальный инструмент семейства гармоник. Представляет собой небольшой брусок со множеством отверстий сбоку. Выбор извлекаемых звуков осуществляется положением губ и языка на отверстиях, а также направлением движения воздуха на вдох или выдох.

Существуют и клавиатурные разновидности губных гармоник, например мелодика, на которой воздух только выдувают в канал мундштука, а звуками управляют нажатием клавиш.

История 
Сконструирована в 1821 году берлинским мастером Христианом Фридрихом Людвигом Бушманом (1805—1864) на основе губного камертона. Имела 15 язычков. Первоначально называлась «аурой» или «губной эолиной» (). По другим источникам изобретена в 1806 году мастером Эшенбахом из Гамбурга.

Хроматическая губная гармоника с заслонкой изобретена немецкой фирмой Hohner в начале XX века и представлена в 1912 году.

Конструкция 

Составные части:
 Основание корпуса — состоит из множества продолговатых камер, располагающихся в ряд на одном или двух уровнях. Входы в камеры являются игровыми отверстиями. Основание изготавливают из пластмассы, дерева или металла.
 Голосовые планки — две металлические пластинки с язычками, устанавливающиеся сверху и снизу основания таким образом, что в каждой её камере оказываются один или два язычка.
 Крышки — закрывают голосовые планки и составляют внешний корпус инструмента.

Сольные 
Сольные губные гармоники, за исключением хроматической, являются диатоническими инструментами, то есть набор производимых ими звуков составляют ноты чаще всего мажорной гаммы в какой-либо тональности (в основном это «До мажор»). Диапазон звучания от 1 до 4 октав.

Звукоряд гармоник в тональностях от «Соль» до «Си» начинается с соответствующей ноты малой октавы, в остальных тональностях с ноты первой октавы. Слово «Low» (с англ. — низкий) в названии тональности гармоники означает, что у неё пониженный на октаву звукоряд: например, звукоряд гармоники «C» начинается от ноты «до» первой октавы, а гармоники «Low C» — от «до» малой октавы.

Строй 
Распределение нот по отверстиям и направлению воздуха устанавливается каким-либо строем, из которых общепризнанными являются строй Рихтера, «Азиатский» и «Соло». Их основу составляют две повторяющиеся последовательности нот (на примере гармоник в тональности «До мажор»):
 CEG (I-я, III, V ступени гаммы) на выдохе образуют трезвучие I ступени (тоническое). В данном случае это будет До-мажорное трезвучие с обращениями EGC и GCE.
 DFAH (II-я, IV, VI, VII ступени) на вдохе составляют трезвучие II ступени (Ре-минорное DFA) и трезвучие VII ступени (Си-уменьшенное HDF), а также септаккорд VII ступени (Си-малый септаккорд HDFA).

В отличие от гармоник в строе «Рихтер», у гармоник с «Азиатским» и «Соло» строем в нижней октаве присутствует тоника параллельной минорной тональности (для гармоники «До мажор» это будет нота «ля»), что в определённых случаях может быть более подходящим или даже необходимым условием для исполнения мелодий в натуральном миноре. Существуют и специально настроенные в минорную тональность гармоники.

Виды

Гармоника Рихтера 
 Основная статья: Губная гармоника системы Рихтера
Имеет 10 отверстий, в каждом из которых находится по два язычка: нижний язычок звучит на вдох, верхний на выдох. Виды строя: «Рихтер» и его разновидности. Применяя технику бендов, на некоторых язычках можно понижать ноту, на которую они настроены, от 1 до 3 полутонов.

Тремоло 

В тремоло-гармонике каждую ноту одновременно издают два язычка (верхний и нижний), настроенные с очень небольшой разницей в частоте колебаний, вследствие чего появляется волнообразный эффект звучания (биение, разлив), как у некоторых ручных гармоник. Внешне она отличается удлинённым корпусом и большим количеством отверстий, расположенных в два ряда. Количество нот 14—30 (28—60 язычков). Каждый язычок располагается в отдельном отверстии (венская система). Виды строя: в основном «Рихтер» или «Азиатский», редко «Соло».

Октавная 

В октавной гармонике венской системы все язычки находятся в отдельных камерах. Каждый звук образуют два язычка (верхний и нижний), настроенных с разницей в одну октаву.

Гармоники книтлингеновской системы отличаются широкими камерами, так как в одной камере располагается два язычка, звучащих на вдох и выдох. Гармоника звучит интервалами в одну или две октавы.

Внешне отличается двумя рядами отверстий и во многих случаях дугообразной формой мундштучной стороны. Строй по Рихтеру.

Хроматическая 

Здесь также имеется два ряда отверстий, половина которых закрыта заслонкой. Открытые отверстия образуют диатонический строй «Соло», как правило в тональности До мажор. При нажатии на заслонку она сдвигается и закрывает эти отверстия, а другую их половину открывает. Открывшиеся отверстия звучат на полутон выше соответствующих закрытых, то есть если без нажатия на заслонку звуки составляют гамму До мажор, то с нажатой заслонкой это будет гамма До-диез мажор. При отпускании заслонки она возвращается в исходное положение. Так образуются все 12 нот в октаве хроматического звукоряда.

Хроматические гармоники бывают с клапанами (установленными на проёмы голосовых планок для предотвращения тока воздуха через неработающий язычок) и без клапанов. В гармониках с клапанами два язычка на вдох и выдох находятся в одной камере. За каждым отверстием в мундштуке располагаются две камеры (верхняя и нижняя) с четырьмя язычками. Количество отверстий в мундштуке может быть от 8 до 16, камер от 16 до 32, а количество язычков от 32 до 64 соответственно. Диапазон гармоники с 12 отверстиями составляет три октавы — от «до» первой октавы до «до» четвёртой октавы. У гармоники с 16 отверстиями диапазон начинается от «до» малой октавы.

В бесклапанных гармониках каждый язычок размещается в отдельной камере. За каждым отверстием в мундштуке находятся две или четыре камеры.

Существуют редко используемые в настоящее время хроматические гармоники без заслонки, с «фортепианным» порядком расположения отверстий.

Оркестровые 

Оркестровые гармоники используются в составе ансамбля губных гармоник для ведения басового и аккордового аккомпанемента.
 Басовая
Состоит из одной или двух гармоник. Бывает одноголосной и двухголосной (играющей октавными интервалами). Звучит только на выдохе. Звукоряд хроматический. Варианты диапазонов: Cб—Cм, Eк—C1.

 Аккордовая
Состоит из пары двухрядных одноголосных или двухголосных (октавных) гармоник. Верхний ряд отверстий звучит на выдохе, нижний на вдохе. Отверстия сгруппированы по четыре, каждая группа составляет какой-либо аккорд. На верхней гармонике в верхнем ряду играются мажорные трезвучия с удвоенной тоникой, в нижнем ряду доминантсептаккорды. На нижней гармонике в верхнем ряду играются минорные трезвучия с удвоенной тоникой, в нижнем большие септаккорды с увеличенной квинтой (увеличенные) и уменьшённые септаккорды. Аккорды строятся на 12 нотах хроматического звукоряда от C1 до H1 (всего 48 аккордов).

Дополнительная информация 
В медицинской системе Мичиганского университета (США) существует класс реабилитации, в котором студенты с хронической обструктивной болезнью лёгких играют на губной гармонике для улучшения своего дыхания.

В изобразительном искусстве

См. также 
 Губная гармоника системы Рихтера
 Мелодика

Примечания

Литература 

 
 
 
 
Энциклопедические статьи
 
 
  (с незначительными изменениями эта статья опубликована в Энциклопедическом музыкальном словаре 1959 года на стр. 63)

 
Музыкальные инструменты по алфавиту
Появились в 1821 году